Opstal (België), gehucht in Oost-Vlaanderen
Opstal (Nederland), een wijk in Naaldwijk

Opstal (bouwwerk), als bouwwerk
Recht van opstal, een zakelijk recht